Коалиция демократического единства, ,  — избирательная коалиция трёх политических партий Португалии: Коммунистической партии, Зелёных и малочисленного Демократического наступления. Впервые сформирована в 1987 для участия в парламентских выборах. В парламенте текущего созыва имеет 16 мандатов.

На президентских выборах 23 января 2011 года коалиция выставила кандидатом Франсиску Лопеша.

 Динамика депутатских мест и голосов избирателей (в процентах)

Политические организации Португалии
Коалиции партий